Кен'ичи Мацуяма(松山 ケンイチ) Мацуяма Кенничи, рождено име Кенничи Мацуяма (松山 研一), роден на 5 март 1985 в Mutsu, Аомори е Японски актьор.

Познат е с влечението си към роли със странен характер. Най-известен е с ролята на L във филма Death Note, Death Note: The Last Name от 2006 и L: Change the World 2008, както и озвучаването на Gelus в анимационната версия на Death Note. Превъплъщава се и в двойната роля на Soichi Negishi/Johannes Krauser II във филмовата адаптация на Detroit Metal City. Ще бъде в главната роля в Легенда за Камуи (Kamui Gaiden) (Септември 2009 в Япония).

Филмография

Сериали

Озвучава 
 Death Note (анимация) (2006) като Gelus.

Външни препратки 
  IMDB
  Ken'ichi Matsuyama 

Японски актьори и актриси